Ian White (né le  à Steinbach, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , il est échangé avec Brett Sutter aux Hurricanes de la Caroline en retour de Anton Babtchouk et Tom Kostopoulos.Le , Ian White signe au Genève-Servette HC jusqu'à la fin de saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Broncos de Swift Current || LHOu ||69 ||12 ||31 ||43 ||24 ||19 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
|2001-2002 || Broncos de Swift Current || LHOu ||70 ||32 ||47 ||79 ||40 ||12 ||4 ||5 ||9 ||12
|-
|2002-2003 || Broncos de Swift Current || LHOu ||64 ||24 ||44 ||68 ||44 ||4 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
|2003-2004 || Broncos de Swift Current || LHOu ||43 ||9 ||23 ||32 ||32 ||5 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||8 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||78 ||4 ||22 ||26 ||54 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2005-2006 || Marlies de Toronto || LAH ||59 ||8 ||29 ||37 ||42 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2005-2006 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||12 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||76 ||3 ||23 ||26 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||81 ||5 ||16 ||21 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||71 ||10 ||16 ||26 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||56 ||9 ||17 ||26 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Flames de Calgary || LNH ||27 ||4 ||8 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Flames de Calgary || LNH ||16 || 2|| 4|| 6|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||39 ||0 ||10 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH ||23 ||2 ||8 ||10 ||8 ||17 ||1 ||8 ||9 ||8
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH ||77 ||7 ||25 ||32 ||22 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 25 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Bruins de Providence || LAH ||8 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH || 34 || 3 || 16 || 19 || 13||- ||- ||- ||- ||-

| 503 || 45 || 134 || 179 || 254 || 22 || 2 || 8 || 10 || 8

Internationales 

|-
|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 2 || 4 || 6 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2009 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent

Transactions
 Le  : échangé aux Flames de Calgary par les Maple Leafs de Toronto avec Jamal Mayers, Niklas Hagman et Matt Stajan en retour de Dion Phaneuf, Fredrik Sjöström et Keith Aulie.
 Le  : est échangé avec Brett Sutter aux Hurricanes de la Caroline en retour de Anton Babtchouk et Tom Kostopoulos.
 Le  : échangé aux Sharks de San José en retour d'un choix de deuxièeme ronde au repêchage de 2012.
 Le  : signe à titre d'agent libre avec les Red Wings de Détroit.

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Naissance au Manitoba
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Bruins de Providence
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)